Paltschynzi (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Paltschynzi (Pidwolotschysk), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk
 Paltschynzi (Wolotschysk), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk